Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel Pattaya Open) van 2007 vond plaats van 5 tot en met 11 februari 2007 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de 16e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond op buitenbanen.

Enkelspel 
De finale werd gespeeld tussen de ongeplaatste Oostenrijkse Sybille Bammer en de als zesde geplaatste Argentijnse Gisela Dulko. Het was de eerste keer dat Bammer een WTA-finale wist te bereiken; voor Dulko was het de tweede keer. Ze speelden nog nooit eerder tegen elkaar en deze eerste ontmoeting leidde tot winst voor Sybille Bammer: 7-5, 3-6 en 7-5.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Li Ting (sr.) en Sun Tiantian was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Sun speelde samen met Ji Chunmei – zij bereikten de halve finale.

Het als tweede geplaatste duo Nicole Pratt / Mara Santangelo won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Taiwanese koppel Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Pratt had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Santangelo een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Pattaya 2007
Pattaya